Caras steht für:
 Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS)
 Caras (argentinische Zeitschrift)
 Caras (brasilianische Zeitschrift)
 Caras (chilenische Zeitschrift)
 Caras (portugiesische Zeitschrift)
 Caras (rumänische Zeitschrift)

Caraş steht für:
 Caraș, Fluss in Serbien und Rumänien

Caras ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Caras (* 1967), moldauischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Karas
 Carras
 Karras
 Karrasch
 Cara